Дорки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дорки — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дорки — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дорки — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Дорки — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Дорки — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Дорки — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Дорки — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Дорки — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Дорки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Дорки — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Дорки — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Дорки — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Дорки Большие — село в Палехском районе Ивановской области.
 Дорки Малые — село в Палехском районе Ивановской области.
 Большие Дорки — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Бор-Дорки — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.